Jim Gyllenhammar (* 26. Dezember 1978), ehemaliger schwedischer Gewichtheber
 Pehr G. Gyllenhammar (* 28. April 1935) schwedischer Industrieller, ehemaliger CEO von Volvo und Politiker der Liberalerna-Partei